Neff steht für:
 Neff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Neff (Unternehmen), deutscher Haushaltsgerätehersteller
 Karl Neff (Unternehmen), ehemaliges Unternehmen in Waldenbuch
 Neff-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Neff ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Neff (Arizona), im Cochise County, Arizona
 Neff (Oklahoma), im Le Flore County, Oklahoma
 Neff (Virginia), im Washington County, Virginia

Siehe auch:
 Naeff
 Neeff
 NEF
 Näf